(1918-1988), footballeur international albanais
 Edita Tahiri (née en 1956), femme politique kosovare
  (né en 1969), footballeur international albanais
 Loubna Tahiri, femme politique marocaine
 Mamoun Tahiri (1929-2009), homme politique marocain
 Mehdi Tahiri (né en 1977), joueur de tennis marocain
 Mohamed Tahiri (né en ?), homme politique marocain
 Saïd Tahiri (né en 1964), arbitre de football international marocain
  (1967), homme politique marocain

Patronyme marocain
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme albanais